Goo est un nom qui peut désigner :
 goo, une langue mandée parlée en Côte d’Ivoire ;
 Goo, un langage de programmation ;
 Goo, un album du groupe Sonic Youth ;
 World of Goo, un jeu vidéo de réflexion.

GOO est un sigle qui peut désigner :
 Greedy Operator Ordering, un algorithme de mise en ordre des jointures.